Lascar est un nom commun et un nom propre qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Le nom lascar vient du persan  lashkar « armée », lui-même lié à l'arabe  el ‘askar [] « armée, soldat ».
 Au , on désignait ainsi les matelots indiens, en particulier ceux qui étaient embarqués sur les vaisseaux français naviguant dans les mers des Indes orientales.
 En créole seychellois parlé aux Seychelles, ainsi qu'aux Mascareignes, le terme lascar désigne un bandit.
 En français, le terme lascar désigne aussi, de manière plus ou moins péjorative, un individu hardi, rusé et habile à se tirer d'affaire.
Patronyme porté le plus souvent par des Juifs originaires d'Afrique du Nord. C'est un surnom donné à une personne blonde ou rousse (arabe 'al 'ashqar). Variantes : Lachkar, Lachgar. Dérivé possible : Laskari, mais ce dernier nom est le plus souvent une variante de El Askari (en arabe askari = guerrier).

Patronyme 

 Annabelle Lascar (1985-), athlète mauricienne.
 Robert Lascar (1944-), homme d'affaires d'origine juive française.

Toponyme 

 Le mont Láscar, volcan chilien ;
 Lascar, ancien nom de la ville française de Lescar (Pyrénées-Atlantiques) au .

Aéronautique 
 Lascar est l'indicatif de la flottille 12F de l'aéronavale française.

Culture
 Les Lascars, une série télévisée française d’animation de Boris Dolivet et El Diablo (2000) ;
 Lascars, un film d'animation franco-allemand d’Albert Pereira-Lazaro et Emmanuel Klotz (2009), basé sur la série télévisée ;
 Lascars, une série télévisée française en 12 épisodes diffusée sur Canal+ lors de l'été 2012 ;
 Les Lascars gays, duo comique français.

Voir aussi 
 Lascarin

Homonymie
Homonymie de titre